Bernardí Martorell i Cortada, fabricant tèxtil de Barcelona (vegeu passatge Bernardí Martorell).
 Bernardí Martorell i Montells, fill de l'anterior.
 Bernardí Martorell i Falp, empresari i fill de l'anterior.
 Bernardí Martorell i Puig, arquitecte i fill de l'anterior.